Die Communauté de communes Cagire Garonne Salat ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Haute-Garonne in der Region Okzitanien. Sie wurde am 27. Dezember 2016 gegründet und umfasst 55 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Mane.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Canton de Saint-Martory,
 Communauté de communes du Canton de Salies-du-Salat und
 Communauté de communes des Trois Vallées.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

Cagire Garonne Salat
Gegründet 2016